Luis de Carvajal (c.1500-?), teòleg franciscà espanyol.
 Luis de Carvajal (1556-1607), pintor espanyol.
 Luis de Carvajal y de la Cueva (1539-1595), aventurer espanyol, fundador i governador del Nuevo Reino de León (Mèxic).
 Luis de Carvajal (el Mozo) (c.1566-1596), nebot de Luis de Carvajal y de la Cueva, canvià el seu nom pel de José Lumbroso, i morí a la foguera per la Inquisició a Mèxic.